Ліберія — держава в Західній Африці.
 Ліберія — місто в однойменному кантоні Коста-Рики.
 Ліберія — кантон в провінції Гуанакасте Коста-Рики.

 1816 Ліберія — астероїд головного поясу.